Климкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Климкино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Климкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.

См. также 
 Климкин — фамилия.